Jack steht für:
 Jack, Personenname
 Jack (1977), schwedischer Spielfilm von Jan Halldoff  
 Jack (1996), US-amerikanischer Spielfilm von Francis Ford Coppola
 Jack (2014), deutscher Spielfilm von Edward Berger
 Jack (2015), österreichischer Spielfilm von Elisabeth Scharang
 Jack (Alabama), Stadt in Alabama, USA
 Jack (Lied), Lied des US-amerikanischen Country-/Rock-Sängers Hardy
 Jack (Pavian), Bärenpavian, der um 1890 bei der südafrikanischen Eisenbahn angestellt war
 Jack (Roman), Debütroman (1976) von Ulf Lundell
 Jack (Sänger) (* 1997), vietnamesischer Popsänger und Rapper
 die englische Bezeichnung für die Spielkarte „Bube“, siehe Bube (Spielkarte)

JACK steht für:
 JACK Audio Connection Kit, Daemon zum Verteilen von Audio-Datenströmen
 ein Computer-Somatografiemodell von Tecnomatix Human Performance

Siehe auch:
 JAC
 Jackfruchtbaum
 JAK
 IACK
 Lake Jack

Abkürzung